Vallot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Vallot, Begründer des Gebirgsführers Guide Vallot
 Jean Nicolas Vallot (1771–1860), französischer Entomologe
 Joseph Vallot (1854–1925), französischer Privatgelehrter
 Kaspar Vallot (* 1925), deutscher Journalist

Sonstiges:
 Vallot-Gletscher, ein nach Joseph Vallot benannter Gletscher im Grahamland auf der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 Wallot